Михаил Матвеевич Шварцман (4 июня 1926, Москва — 18 ноября 1997, Москва) — советский и российский художник,  автор художественно-философской системы «Иератизм», педагог. Один из самых значительных мастеров в искусстве второй половины XX века. Живописец, график, монументалист, работал в области промышленной графики.

Биография 
Михаил Матвеевич Шварцман родился 4 июня 1926 года в Москве, в семье коммерсанта Матвея Григорьевича Шварцмана и медицинского работника Рахили Исааковны Шварцман. Матвей Григорьевич был репрессирован, погиб в лагере в Нижнем Тагиле (1942 год). В связи с преследованием отца, семья Шварцманов часто переезжала. Жили в Москве, Нижнем Новгороде, в Московской области (Челюскинская, Немчиновка, Лосиноостровская). В Немчиновке семья жила по соседству с Казимиром Малевичем. Мать показывала Малевичу работы Михаила. Автор супрематизма одобрил первые опыты будущего создателя иератизма.

В 1944 году Михаил Шварцман был призван в армию, в строительный батальон, на 6 лет; подорвался на мине, был ранен, долго лежал в госпитале. Последние годы службы в армии (1947—1950) прошли на полигоне «Капустин Яр», месте секретных ракетных разработок.

В 1946 году Михаил женился на Никольской Ираиде Александровне. В 1951 году у них родилась дочь Надежда.

В 1950 году Шварцман поступил в Высшее Художественно-Промышленное училище (бывшее Строгановское) на монументальное отделение, затем перевелся на отделение металла. Его учителями были П. В. Кузнецов, А. В. Куприн, В. Е. Егоров. Строгановку Михаил закончил экстерном, в 1956 году.

На первых курсах Михаил увлекался византийским и древнерусским искусством: фресками, иконами. Позднее изучал Сезанна, Матисса, Дерена. Уже в это время Шварцман начал активный поиск своего пути в искусстве. Его не удовлетворяют художественные направления официального искусства того времени.

В 1957 году Шварцман переехал с семьей в город Люберцы под Москвой. В это время он работал главным художником в павильоне «Просвещение» на ВДНХ (1957—1958). В 1960-е годы Михаил брал заказы в издательствах, плодотворно занимался рекламой, плакатом, успешно участвовал во всесоюзных, московских и зарубежных выставках: в США, Голландии, Болгарии, Польше, Франции, Англии. Награжден рядом почетных дипломов и премий. В 1963 году, в соавторстве с Григорием Дауманом, Шварцман сделал четыре монументальных панно в МИФИ из цемента и смальты. Панно получили 1-ю премию на всесоюзной выставке монументального искусства. Но делом, на которое Михаил «полагал свою жизнь», была живопись.

В 1960-е годы в Люберцах зародилась концепция иератизма. В конце 1950-х годов возник цикл работ «Остранение»- первый этап формирования авторской идеи, за ним последовал цикл «Лики». Это единственные циклы фигуративных работ мастера. На рубеже 1960—1970-х годов иератизм как художественно—философская система сложился. Пользуясь языком беспредметного искусства, Шварцман пришел к оригинальной художественной манере. Беспредметные формы он трактовал как знаки, указывающие на духовную суть различных явлений мира. Отныне Шварцман именовал свои произведения иературами, определяя их отличие как от картины, так и от иконы. Шварцман всегда очень серьезно и внимательно относился к технике живописи и материалам. Как правило, это дерево, холст, левкас, темпера. Левкас художник готовил сам. После 1988 года мастер перешел к иературам большого формата, используя оргалит и темперу.

В 1970 году Михаил Шварцман крестился; «Я христианин по голосу сердца». Он переехал в Москву, в комнату в коммунальной квартире. Работал художник в этой же комнате, у него никогда не было собственной мастерской.

В 1966 году Михаила Шварцмана пригласили в качестве главного художника Специального художественно-конструкторского бюро Министерства легкой промышленности. В 1985 году к мастеру приехал американский актер Гюнтер Халмер и купил ранний холст «Минна» и несколько рисунков. Это событие сподвигло художника уйти из СХКБ за год до пенсионного возраста и полностью посвятить себя живописи.

Девятнадцать лет работы в СХКБ были значительным периодом в жизни Шварцмана. Он набрал группу из молодых художников, с которыми, на основе иератизма, занимался разработкой товарных знаков. Со временем эта группа стала известна как «школа Шварцмана». Однако, собственно иератическую школу живописи Шварцман организовал на рубеже 1974 — 75 годов в мастерской одного из учеников, в Сокольниках. Эта школа с разным составом, перерывами и в разных помещениях просуществовала до 1991 года.

В 1977 году известный коллекционер Г. Д. Костаки приобрел работы Шварцмана и обещал «представить их миру». Однако с тех пор прошло много лет, прежде чем творчество мастера получило широкую известность. Шварцман редко и неохотно продавал свои произведения и не показывал их на выставках. Только в 1983 году он впервые представил шесть графических иератур на групповой выставке «Акварель, рисунок, эстамп» в Московском горкоме художников-графиков, членом которого он являлся.

1980-е годы — время, когда Шварцман получал различные предложения по устройству персональной выставки. 1984 год — директор Кунстферайн в Дюссельдорфе Юрген Хартен предлагал ему выставиться в Германии, но Министерство Культуры СССР не разрешило вывоз работ мастера из Союза. В течение нескольких лет шли переговоры с директором Дойче Банка Альбрехтом Мартини о выставке Шварцмана в Бохуме, в Музее Современного Искусства, но выставка так и не состоялась. В 1988 году Шварцман отказался от предложения музея в Бостоне, так как считал, что первая выставка должна состояться в России. В 1989 году Шварцман с женой посетил Германию по приглашению от галереи Марины Зандман, где побывал в шести городах, но договоренность о выставке нигде не была достигнута.

В результате первая персональная выставка мастера «Михаил Шварцман. Иературы» состоялась в России, в 1994 году, в Государственной Третьяковской галерее. Это была широкая ретроспекция работ художника, включавшая 68 произведений живописи и 40 графики. Экспозиция достаточно полно представила весь творческий путь Шварцмана.

При жизни мастера состоялось несколько выставок: в том же 1994 году в Министерстве Иностранных Дел, затем «Товарные знаки СХКБ 1964—1984 г. г. Художественный руководитель Михаила Шварцман» в галерее на Якиманке, в Москве. В 1997 году в галерее «Дом Нащокина», в Москве, прошла выставка, где были представлены 34 живописных и 40 графических работ Шварцмана.

Круг знакомств Шварцмана был широким и разнообразным. 1960-е годы стали периодом активного общения с художниками, поэтами и музыкантами из среды неофициального искусства. Шварцман дружил с художником Марленом Шпиндлером, они вместе ходили на этюды, в музеи и на выставки. В это время он познакомился с поэтами Алексеем Крученых, Геннадием Айги, Генрихом Сапгиром, Аркадием Штейнбергом, художниками Сергеем Бархиным, Борисом Мессерером, Ильёй Кабаковым, Игорем Вулохом (в 1965 году вместе с Геннадием Айги и Михаилом Шварцманом они работали над созданием выставки к 80-летию Велимира Хлебникова в Музее Маяковского), позднее — с Савелием Ямщиковым (реставратором и культурологом), Георгием Костаки (коллекционером), Евгением Шифферсом (философом), Дмитрием Сарабьяновым (искусствоведом), музыкантом Андреем Волконским. Круг общения значительно расширился в 1970-е годы, когда Шварцман познакомился с талантливыми поэтами Москвы и Петербурга: Еленой Шварц, Виктором Кривулиным, Ольгой Седаковой, Александром Величанским, Дмитрием Бобышевым и др. В 1982 году произошла встреча с Тонино Гуэрра, дружба с которым связывала Шварцмана до конца жизни. В 1995 году Гуэрра снял о Михаиле Шварцмане фильм.

18 ноября 1997 года в 9 часов 25 минут утра Михаил Матвеевич Шварцман скончался.

Похоронен на Донском кладбище в Москве.

На рубеже XX—XXI веков творчество Шварцмана приобретает широкую известность. Проходит целый ряд персональных выставок мастера, работы Шварцмана участвуют в групповых выставках как в России, так и за рубежом, издаются каталоги и книги, посвященные его творчеству. 27 декабря 2006 года в Германии, в городе Бад-Брайзиг, был создан фонд художника «Shvartsman Heritge Art Foundation».Сегодня наследие Шварцмана воспринимается как одно из самых крупных и оригинальных явлений в искусстве второй половины XX века.

Творческая концепция 
Шварцман был художником-мыслителем. Мастер ощущал себя носителем христианской культуры и сумел найти художественное выражение своему духовному опыту. Дело своей жизни он обозначил термином «иератизм» (от греч. hieratikos — культовый, священный). Творческий процесс Шварцман понимал как священнодействие, в результате которого духовный опыт получает художественное воплощение. Мастер использовал термин, определяющий особенности канонических выразительных средств, характерных для искусства древнего мира и средневековья, но его произведения далеки как от иконы, так и от картины. Художника интересует не мир реалий в качестве воплощения божественного замысла, а мир идей, сокрытых в реалиях. Свои произведения он называл иературами (производный от названия системы термин автора).

Иература — выражение в знаковой форме таинственных законов Вселенной. Эти законы художник понимал как основополагающие, структурные свойства мироздания, управляемого божественным помыслом.

Михаил Шварцман о своем творчестве: «Работы названы в моей концепции — иературы. Иература — это монада, рожденная схождением множества знаков. Она — многопространственна. Пространство ее рождается неотвратимой жертвенной сменой знаковых метаморфоз. 

Я — Иерат, тот, через которого идет, пронизывая его, вселенский знакопоток. Моё дело называется иератизм (термин мой). Иератизм — это космизм. Иератизм знаменует молчаливое имя, иератический Знак, Священный Знак Духа Господня. Знак рождается экстатически, иррационально».

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Московский музей современного искусства, Москва.
 Музей искусства Авангарда. Женева. Швейцария
 Фонд наследия Михаила Шварцмана. Бад-Брайзиг. Германия
 Фонд Культуры «Екатерина». Москва
 Музей АРТ4, Москва.
 The Tsukanov Art Collection. Москва
 RuArts Foundation. Москва
 Kolodzei Art Foundation,США.
 Новый музей, Санкт-Петербург.

Персональные выставки 
 1994 — «Михаил Шварцман. Иературы». ГТГ. Москва.
 1997 — «Михаил Шварцман». Галерея «Дом Нащокина». Москва.
 1998 — «Михаил Шварцман». Галерея «Дом Нащокина». Москва.
 2001 — «Михаил Шварцман. Ретроспектива». ГРМ. СПб.
 2008 — «Михаил Шварцман. Графика». ГРМ. СПб.
 2008 — «Михаил Шварцман. Графика». ГТГ. Москва.
 2009 — «Михаил Шварцман». Ludwig Forum fur Internationale Kunst. Аахен.
 2011 — «Михаил Шварцман. Обретённое пространство». Lazarev Gallery. СПб.
 2016 — «Вертограды Михаила Шварцмана». ММОМА. Москва.
 2017 — «Михаил Шварцман. К 90-летию со дня рождения». ГРМ. СПб.

Групповые выставки 
 1967 — «Советский цирковой плакат». Москва.
 1969 — «Exhibition of Grafics». Брюссель. Бельгия.
 1970 — «Union des artistes-plasticiens de l’URSS». Франция.
 1971 — «Exhibition of Grafics». Нью-Йорк. США.
 1971 — «Advertising and Politics». Лондон. Великобритания.
 1972 — «La Biennale di Venezia, Exhibition of Grafics». Венеция. Италия.
 1974 — «Union des artistes-plasticiens de l’URSS». Франция.
 1974 — «Exposition de L 'Afflche Sovietique». Париж. Франция.
 1974 — «Progressive Stromungen in Moskau». Бохум. ФРГ
 1974 — «Выставка киноплаката». ЦДЛ. Москва. СССР.
 1977 — «La Biennale di Venezia». Дюссельдорф. ФРГ. Венеция. Италия.
 1978 — «Rasseqa Sul dissen о culturale nell 'Est europeo». Беллинцона. Швейцария.
 1979 — «La nuova arte Sovietica Una». Турин. Италия.
 1979 — «20 Jahre unabhangige Kunst aus der Sovietunion». Бохум. ФРГ.
 1982 — «Exhibition of Soviet Posters, Франция». Лувр. Париж. Франция.
 1983 — «Акварель, рисунок, эстамп». Московский горком художников-графиков. М.Грузинская ул. 28. Москва. СССР.
 1988 — «Ich lebe — Ich sehe». Кунстмузеум. Берн. Швейцария.
 1988 — «Собрание Басмаджана». ГТГ. Москва. СССР.
 1988 — «Собрание Басмаджана». ГРМ. Ленинград. СССР.
 1989 — «Коллекция Татьяны и Натальи Колодзей». Ташкент. УзССР.
 1989 — «100 Years of Russian Art», Лондон. Оксфорд. Саутгемптон. Великобритания.
 1991 — «Другое искусство. Москва 1956—1976». ГТГ. Москва
 1991 — «Другое искусство. Москва 1956—1976». ГРМ. Ленинград
 1994 — «Товарные знаки СХКБ-Легпром 1966—1984. Художественный руководитель М. Шварцман». Галерея дизайна. Москва.
 1995 — «Der Aufstand der Slider — Moskauer Maler 1974—1994». Гамбург. Германия.
 1995 — «Die Farbe der Zeit», «Zwolf zeitgenossische russische Kunstler». Кверфурт. Зальцгиттер. Люнебург. Германия.
 1996 — «Между верой и эстетикой». Гамбург. Германия.
 1996 — «Нонконформисты. Второй русский авангард. 1955—1988». Из коллекции Кенды и Якова Бар-Гера. ГРМ. СПб.
 1996 — «Нонконформисты. Второй русский авангард. 1955—1988». Из коллекции Кенды и Якова Бар-Гера. ГТГ. Москва.
 1998 — «Второй Авангард». Графика. Галерея «Дом Нащокина». Москва.
 1999 — «Послевоенный русский авангард». Из коллекции Ю. Трайсмана. ГТГ. Москва
 1999 — «Послевоенный русский авангард». Из коллекции Ю. Трайсмана. Музей Людвига в ГРМ. СПб.
 2001 — «Абстракция в России. XX век». ГРМ. СПб.
 2001 — «Нонконформисты. 1955—1985». ММОМА. Москва.
 2002 — «40 лет нонконформистского искусства». Манеж. Москва.
 2005 — «Россия!» Музей Гуггенхайма. Нью-Йорк. США.
 2006 — «Россия!» Музей Гуггенхайма. Бильбао. Испания.
 2006 — «Время перемен. Искусство 1960—1985 в Советском Союзе». ГРМ. СПб.
 2006 — «Михаил Шварцман. Товарные знаки СХКБ». МУАР. Москва.
 2008 — «Власть воды». ГРМ. СПб.
 2008 — «XX век в Русском музее». Музей-заповедник Царицыно. Москва.
 2010 — «Небо в искусстве». ГРМ. СПб.
 2010 — «Всегда другое искусство». Коллекция В. Бондаренко. ММОМА. Москва.
 2011 — «К вывозу из СССР разрешено». Фонд «Екатерина». Москва.
 2012 — «Михаил Шварцман и его ученики». ГРМ. СПб.
 2012 — «Михаил Шварцман. Мастер. Школа. Ученики». ГЦСИ. Москва.
 2013 — «Отечество моё в моей душе…». Из коллекции МАГМА. ГМИИ им. А. С. Пушкина. Москва.
 2014 — «Личный выбор». Музей современного искусства «Гараж». Москва.
 2015 — «Современники будущего. Еврейские художники в русском авангарде. 1910—1980». Еврейский музей и Центр толерантности. Москва.
 2016 — «Сопротивление, традиция и открытие. Русское искусство второй половины ХХ — начала XXI веков». Филиал ГРМ в городе Малага. Испания.

Библиография 
 «Михаил Шварцман». ГРМ. Альманах. Выпуск 14. СПб: Palace Editions. 2001. ISBN 5-93332-064-1
 «Михаил Шварцман. Товарные знаки СХКБ-Легпром». Триада ЛТД. 2005. ISBN 5-86344-194-1
 «Михаил Шварцман». ГРМ. Альманах. Выпуск 111. СПб: Palace Editions. 2005. ISBN 5-93332-170-2
 «Михаил Шварцман. Графика». ГРМ. Альманах. Вып. 214. СПб: Palace Editions. 2008. ISBN 978-5-93332-258-0
 «Mikhail Shvartsman» Paint and Grapfic Art / Almanac, Edn. 233. Palace Editions Europe. 2009. ISBN 978-3 940761-38-5
 «Кто здесь Шварцман?». Ираида Шварцман. ГРМ. СПб: Palace Editions. 2010.
 «Михаил Шварцман. Смородинные сумерки». Стихи и письма. М.: Новости. 2011. ISBN 978-588149-504-6
 «Михаил Шварцман. Мастер, школа, ученики». ГРМ. СПб: Palace Editions, 2011 ISBN 978-5-93332-401-0
 «Михаил Шварцман. Обретённое пространство». ГРМ. СПб: Palace Editions, 2011 ISBN 978-5-93332-367-9
 «Михаил Шварцман и его школа». СПб: Palace Editions. 2012. ISBN 978-5-93332-504-8
 «Вертограды Шварцмана». М.: ММОМА, Издательство «Майер». 2016. ISBN 978-5-91611-079-1

Семья 
 Отец — Шварцман Матвей Григорьевич. Коммерсант. 
 Мать — Шварцман (Фишман) Рахиль Исааковна. Медицинский работник.
 Брат — Шварцман Анатолий Матвеевич. Инженер.
 Жена — Шварцман Ираида Александровна. Переводчик с немецкого языка. Составитель книг о М. Шварцмане.
 Дочь — Фёдорова (Шварцман) Надежда Михайловна. Художник.
 Зять — Фёдоров Михаил Николаевич. Художник. Иллюстратор. Плакатист.
 Внук — Фёдоров Дмитрий Михайлович. Кинорежиссер. Художник.
 Внучка — Фёдорова Александра Михайловна. Художник. Дизайнер.
 Михаил Шварцман внучатый племянник философа Льва Шестова.

Источники 
 Шварцман И., Барабанов Е., Горохов Д., Федорова Н. «МихаилШварцман». ГРМ. СПб.: Palace Edition. 2005.ISBN 5-93332-170-2.
 Кусков С. «Иератизм» Михаила Шварцмана
 Юшкова О. На пути к новому канону // ж-л «Третьяковская галерея». 2008. № 4 (21)
 Ромер Ф. Полное собрание иератур // Стенгазета. — 2006. — 16 ноября.
 Плавинская Е. Михаил Шварцман. Товарные знаки СХКБ Легпром. Школа. Метод. Характеры

Ссылки 
 Фонд Наследия М. Шварцмана
 Михаил Шварцман на сайте ГТГ
 Михаил Шварцман на сайте ММОМА
 Михаил Шварцман в энциклопедии «Кругосвет»
 Михаил Шварцман на сайте The Tsukanov Art Collections
 Михаил Шварцман на сайте ARTinvesmet.ru

Художники по алфавиту
Художники России XX века
Художники СССР
Графики СССР
Художники неофициального искусства СССР
Графики России
Дизайнеры России
Художники-экспрессионисты России
Художники-абстракционисты России
Художники Москвы
Выпускники МГХПА имени С. Г. Строганова
Похороненные на Донском кладбище